Mutzl ist der Familienname folgender Personen:

 Rupert Mutzl (1834–1896), deutscher Ordensgeistlicher, Abt des Klosters Scheyern und Präses der bayerischen Benediktinerkongregation